A 21 112-es számú mellékút egy bő hét kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Pest megye északkeleti részén; legfőbb szerepe, hogy Sződ község számára biztosít közlekedési kapcsolatokat.

Nyomvonala 
A 2-es főútból ágazik ki, majdnem pontosan annak 29-es kilométerénél, Sződliget nyugati részén, kelet-délkelet felé. Települési neve az első szakaszán végig Duna fasor. Másfél kilométer után keresztezi a szobi vasutat, Sződ-Sződliget megállóhely előtt, utána kissé északabbnak fordul. A 2+700-as kilométerszelvénye közelében áthalad az M2-es autóút fölött, közben becsatlakoznak a csomópont le- és felhajtó ágai is, melyek a 20 407-es, 20 408-as, 20 409-es és 20 410-es útszámozást viselik.

Hamarosan átlép Sződ területére és délkeletnek fordulva végighúzódik az egész falun, Fő utca, majd Dózsa György út néven. A község délkeleti részén emelkedő Mária Magdolna-templomot elérve éles fordulattal északkeletnek kanyarodik, a neve innen Csörögi út. 5 kilométer után keresztezi a Sződ–Rákos-patak folyását, 5,5 kilométernél belép Csörög területére, hatodik kilométere közelében keresztezi a Hartyán-patakot, majd végighalad Csörög legkeletibb házai mellett.

Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 7,085 kilométer megtétele után ér véget, a 2104-es útba csatlakozva, annak az 5+900-as kilométerszelvénye közelében; utolsó méterein még keresztezi a vácrátóti vasutat.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 17.

Jegyzetek 

21112
Sződliget